Гран-при Австралии 1997 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе в Альберт-парке в Австралии. Соревнования состоялись 9 марта 1997 года.

Гонка 

|}

 Педру Динис не вложился в 107% времени во время квалификации из-за технических неполадок, но был допущен к старту
 Дебютный Гран-при для Ральфа Шумахера и Ярно Трулли.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австралии